Linggasari (Ciamis), een bestuurslaag in Indonesië
Linggasari (Darangdan), een bestuurslaag in Indonesië
Linggasari (Kembaran), een bestuurslaag in Indonesië
Linggasari (Wanadadi), een bestuurslaag in Indonesië